Zhané (duo), een Amerikaans R&B/Hip Hop soul Duo.
Zhane (Power Rangers), een personage uit Power Rangers: In Space.